Esta é uma lista de municípios da Região Sudeste do Brasil por área territorial, tendo como base o quadro territorial vigente no país no dia 30 de abril de 2019. Os valores foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Portaria nº 177, de 15 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de maio seguinte. As capitais aparecem em negrito.

Lista 

Região Sudeste do Brasil